La Rue-Saint-Pierre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise
 La Rue-Saint-Pierre – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska